Miejscowości w Anglii:
 Cudworth – wieś w hrabstwie Somerset
 Cudworth – wieś w hrabstwie South Yorkshire
 Cudworth – osada w hrabstwie Surrey

Osoby noszące nazwisko Cudworth:
 Ralph Cudworth (1617–1688) – angielski filozof